RRE steht für:
 Reinheim-Reichelsheimer Eisenbahn, siehe Gersprenztalbahn
 Royal Radar Establishment, britische Radarforschungsanstalt

Rre steht für:
 Rre, paschtunischer Buchstabe

Abkürzung